Пожарно-техническое обследование — комплекс мероприятий, который позволяет оценить уровень пожарной безопасности объекта защиты. Пожарно-техническое обследование объекта защиты обычно проводится в рамках процедуры пожарного аудита. Обследование объекта проводится экспертами с целью получения полной и объективной информации о состоянии пожарной безопасности объекта.

Мероприятия 

В ходе проведения пожарно-технического обследования производится:
 выявление возможности возникновения и развития пожара и воздействие опасных факторов пожара на людей и материальные ценности;
 определение наличия условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности;
 подготовка вывода о выполнении условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности (либо в случае их невыполнения разработка мер по обеспечению выполнения условий, при которых объект защиты будет соответствовать требованиям пожарной безопасности).

Пожарно-техническое обследование включает следующие мероприятия:
 оценку существующих несущих и ограждающих конструкций (степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, класс функциональной пожарной опасности и другие);
 оценку существующих объёмно-планировочных решений;
 оценку инженерных систем (наружный и внутренний водопровод, общеобменная вентиляция, канализация, электроснабжение);
 оценку существующих инженерных систем противопожарной защиты (наружный и внутренний противопожарный водопровод, автоматическая пожарная сигнализация, автоматическая установка пожаротушения, СОУЭ, противодымная вентиляция и другие);
 анализ существующих путей эвакуации и эвакуационных выходов;
 расчёты по определению категории зданий и помещений по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130.2009;
 определение класса зон по правилам устройства электроустановок (ПУЭ);
 расчёт пожарного риска;
 предложения по приведению объекта в соответствие требованиям пожарной безопасности;
 Оформление результатов обследований в виде пакета документации (акт пожарно-технического обследования).

Методика проведения пожарно-технического обследование объекта включает в себя комплекс специальных экспертиз: экспертизу генерального плана объекта, внутренних планировок, противопожарных преград, эвакуационных путей и выходов, противодымной защиты, вентиляционных систем, противовзрывной защиты, а также экспертизу технических решений, обеспечивающих успешную работу противопожарных подразделений.

См. также 
 Обследование технического состояния строительных конструкций

Литература 
 Федеральный Закон РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
 Федеральный Закон РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».
 Федеральный закон РФ от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
 ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования».

Пожарная безопасность